Тонга се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године. После тога Тонга је слала своје спортисте на све касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма спортисти са Тонге су први пут учествовали 2014. у Сочију. 

Представници Тонге су закључно са Олимпијским играма одржаним 2018. године у Пјонгчангу освојили само једну олимпијску медаљу, сребрну на Играма одржаним 1996. године.

Национални олимпијски комитет Тонге (-{Tonga Sports Association and National Olympic Committee}-) основан је 1961. а признат од стране МОКа 1986. године..

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Тонге по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 6 учесника (3 мушкарца и 3 жене) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Тонге по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2018.

Укупно медаља на ОИ 
После ЛОИ 2016.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Арне Јенсен, 18 година и 162 дана Рио де Жанеиро 2016. атлетичар
 Најстарији учесник: Сифа Таумоепеау, 43 година и 66 дана Атина 2004. стреличарство
 Највише учешћа: 3 Толутао Коула (1992, 1996, 2000), Ана Пухила (2004, 2008, 2012)
 Највише медаља:1 Паеа Волфграм (1 ср) 
 Прва медаља: Паеа Волфграм (1996)
 Прво злато: 
 Најбољи пласман на ЛОИ: 61 (1996)
 Најбољи пласман на ЗОИ: '''' Референце 

 Спољашње везе 
 
 
 "Wanted: strong, athletic, Tongan, looking for an icy challenge" Матанги Тонга, November 17, 2008
 "Even cooler runnings as Tonga take up luge" Sydney Morning Herald'', November 21, 2008
 "Two Tongans ready for an icy challenge", Matangi Tonga, December 15, 2008
 Тонга на олимпијским играма на sports-reference.com

Тонга на олимпијским играма